Baruch Adonai Le’Olam steht für:

 Baruch Adonai Le’Olam (Schacharit), jüdisches Gebet
 Baruch Adonai Le’Olam (Maariw), jüdisches Gebet